Wrens – pomocnicza kobieca formacja Royal Navy
 Wrens – miasto w USA, w stanie Georgia, w hrabstwie Jefferson